Mălăele este un nume de familie românesc

 Horațiu Mălăele
 Armand Lucian Mălăele

Mălăncioiu 
 Ileana Mălăncioiu

Vezi și 
 Mălădia (dezambiguizare)
 Mălăești (dezambiguizare)
 Mălăiești (dezambiguizare)